WF poate fi:

 Wallis și Futuna, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .wf, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Wallis și Futuna

Legături externe 
  „WF” la acronymfinder.com